Nicolas-Claude Thieriot (1696-1772), écrivain français, ami de Voltaire ;
 Prudent Thieriot (1730-1786), facteur d’instrument de musique à vent ;
 Ferdinand Thieriot (1838-1919), violoncelliste et compositeur allemand ;
 Jean-Louis Thiériot (1969-), avocat, historien et homme politique français ;
 Max Thieriot (1988-), acteur américain.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien